Mosaico
Mosaicismo em genética
Ou ainda:
Calçada portuguesa, tipo de revestimento de piso também chamado de "Mosaico português"
Vírus do mosaico do tabaco - doença viral que ataca as folhas de tabaco
Mosaic (2007) - animação da Marvel Comics

Veja também
Mosaic 

Desambiguação